La Società Sportiva Città di Campobasso (traduction : Société Sportive Ville de Campobasso) est le club de football italien basé à Campobasso dans le Molise. Le club évolue en Serie C. Halley Holding est le propriétaire du club. Mario Gesuè est le président du club. Fabio Prosperi est l'entraineur du club. Le club joue à domicile au stade Nuovo Romagnoli.
Faillite du club en 2022

Historique 

Le club a été fondé en 1919, puis refondé en 1990, en 1996 et en 2003.

En 2013, après la faillite du Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio, le club est refondé encore une fois, sous le nom de la Società Sportiva Città di Campobasso. Le club fait faillite et disparait à l'été 2022.

Club omnisports en Italie
Club de football au Molise
Club de football fondé en 1919
Sport  à Campobasso